Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Buffet – francuski malarz i grafik
 Louis Buffet – francuski polityk
 Marie-George Buffet – francuska polityk
 Robin Buffet – francuski narciarz alpejski